Goenzib (taal)
 Goenzib (volk)
 Goenzib (plaats)